Pintér József (1717–1780) jezsuita pap, tanár
 Pintér József (1858–1928) mérnök, az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. műszaki igazgatója
 Pintér József (1888–1951) hitoktató, országgyűlési képviselő
 Pintér József (1904–1941) magyar származású amerikai rádiókomikus
 Pintér József (1913–1974) szerkesztő, újságíró
 Pintér József (1917–1992) válogatott labdarúgó
 Pintér József (1922–2002) festőművész
 Pintér József (1925) könyvelő, politikus
 Pintér József (1936–1957) 1956-os szabadságharcos, géplakatos
 Pintér József (1944–2014) vállalkozó
 Pintér József (1952) sakkfeladványszerző 
 Pintér József (1953) sakkozó, edző, szakíró